In astronomia, la differenziazione è il processo per cui la struttura interna di un corpo celeste di dimensioni rilevanti tende ad organizzarsi secondo strati sovrapposti di composizione chimica differente.
 In biologia indica il processo di maturazione di una cellula con acquisizione di caratteristiche specifiche (differenziazione cellulare).
 In economia, il vantaggio di differenziazione è una delle due tipologie di vantaggio competitivo individuate da Michael Porter, e rappresenta l'obiettivo della strategia di differenziazione.
 Per l'operazione di differenziazione in matematica, si veda differenziale.